A78 ou A-78 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvre Q, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute espagnole A-78 reliant Elche à Crevillent.

Route
  Route britannique A78 reliant Greenock à Monkton en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres